L' Australian Open 2012 est l'édition 2012 de l'Australian Open, qui est un tournoi International 70 avec une dotation de . Le tournoi se déroule à Canberra du 13 au .

Ramy Ashour l'emporte en finale face à Omar Mosaad.

Dotation et points 
En 2012, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open d'Australie féminin de squash 2012
 Australian Open

Liens externes 

Masculin 2012
Compétition de squash à Canberra
Sport en Australie en 2012
Sport en août 2012